Die 27. Tischtennis-Europameisterschaft (offiziell: LIEBHERR European Table Tennis Championships 2008, auf Deutsch LIEBHERR Europameisterschaft 2008) wurde vom 4. bis 12. Oktober 2008 in Sankt Petersburg ausgetragen. Es wurden Mannschafts-, Einzel- und Doppelwettbewerbe durchgeführt. Austragungsort war der Sport- und Konzert-Komplex Peterburgski.

Austragungsmodus 
Im Mannschaftswettbewerb trafen in der neu eingeführten Gruppenphase die 16 besten teilnehmenden Nationen in vier Vierergruppen („Championships Divisions“) aufeinander. Anschließend spielten die Gruppenersten und die Zweiten jeder Gruppe im K.-o.-System gegeneinander um die Plätze eins bis acht. Die Dritten um Vierten kämpften im K.-o.-System um die Plätze 9 bis 16.

Analog wurden die nächst-starken 16 Nationen in vier „Challenge“-Gruppen eingeteilt und spielten danach im KO-System um die Plätze 17 bis 24 bzw. 25 bis 32. Die restlichen schwächsten Nationen wurden bei den Herren auf zwei „Standard“-Gruppen aufgeteilt. Hier ging es dann um die Plätze 33 bis 39. bei den Damen gab es nur eine „Standard“-Gruppe mit sechs Teilnehmern, die um die Plätze 33 bis 38 kämpften.

Im Einzel und auch im Doppel starteten die Athleten direkt im K.-o.-System.

Ergebnisse Damen

Mannschaft 
Die deutschen Damen belegten bei den Europameisterschaften den zehnten Platz. Das Team von Bundestrainer Jörg Bitzigeio unterlag im Platzierungsspiel gegen Polen.

Finale:
  –    0:3

Spiel um Platz 5:
  –    1:3

Spiel um Platz 7:
  –    3:2

Spiel um Platz 9:
  –    3:1

Abschneiden der Deutschen

In der deutschen Damenmannschaft wurden folgende Spielerinnen eingesetzt: Wu Jiaduo, Zhenqi Barthel, Kristin Silbereisen, Amelie Solja. In der Gruppe C gewann das Team gegen Rumänien und Serbien mit 3:1, verlor jedoch gegen Kroatien mit 0:3. Wegen der am wenigsten gewonnenen Spiele kam es so auf Platz drei hinter den punktgleichen Damen aus Kroatien und Rumänien. In den Spielen um die Plätze 9 bis 16 siegte die Mannschaft gegen Belgien (3:0) und Frankreich (3:1). Das Spiel um Platz ging gegen Polen mit 1:3 verloren.

Einzel 

Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo: Niederlage gegen Polina Mikhailova (Russland)
 Zhenqi Barthel: Sieg gegen Petra Skabar (Slowenien), Dana Hadačová (Tschechien), Niederlage gegen Wenling Tan Monfardini (Italien)
 Kristin Silbereisen: Sieg gegen Sara Ramirez (Spanien), Kateřina Pěnkavová (Tschechien), Niederlage gegen Liu Jia (Österreich)
 Amelie Solja: Sieg gegen Eva Ódorová (Slowakei), Niederlage gegen Galia Dvorak (Spanien)

Doppel 

Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo/Kristin Silbereisen: Sieg gegen Alexandra Privalova/Magdalena Szczerkowska (Weißrussland/Polen), Pernille Sondergaard/Therese Andersen (Dänemark/Norwegen), Niederlage gegen Li Qian/Irina Kotichina (Polen/Russland)
 Zhenqi Barthel/Tamara Boroš (Kroatien): Sieg gegen Audrey Mattenet/Aurore Dessaint (Frankreich), Rūta Paškauskienė/Lina Misikonyte (Litauen), Niederlage gegen Weranika Paulowitsch/Oksana Fadejewa (Weißrussland/Russland)
 Amelie Solja/Tatsiana Kostromina (Weißrussland): Sieg gegen Marthe Nilsen/Aasebo Marthe Grutle (Norwegen), Tanya Aenova/Jana Petrova (Bulgarien), Daniela Dodean/Elizabeta Samara (Rumänien), Niederlage im Viertelfinale gegen Wenling Tan Monfardini/Nikoleta Stefanova (Italien)

Ergebnisse Herren 
Der deutsche Spieler Timo Boll gewann in allen drei Wettbewerben die Goldmedaille und ist somit der erfolgreichste Spieler der Europameisterschaft. Zudem gelang ihm die 3-fache Titelverteidigung, was bis dahin in der 50-jährigen Geschichte der Europameisterschaft noch keiner Spielerin bzw. keinem Spieler gelungen war.

Mannschaft 
Deutschlands Tischtennis-Herren verteidigten ihren Mannschaftstitel bei den Europameisterschaften 2008. Die Mannschaft von Bundestrainer Richard Prause um die Spieler Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov gewannen im Finale gegen Weißrussland mit 3:2. Dritter wurden die Mannschaften aus Belgien und Österreich.

Finale:
  –    3:2

Spiel um Platz 5:
  –    2:3

Spiel um Platz 7:
  –    3:1

Abschneiden der Deutschen

In der deutschen Herrenmannschaft wurden folgende Spieler eingesetzt: Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Bastian Steger, Christian Süß, Patrick Baum. Das Team wurde in der Gruppe A ungeschlagen Erster. Es besiegte Frankreich, Dänemark und Ungarn. In den anschließenden Spielen um die Plätze eins bis acht gewann es gegen Russland (3:1), Österreich (3:2) und Weißrussland (3:2).

Einzel 
Timo Boll verteidigte seinen Einzeltitel von 2007 und gewann zum dritten Mal die Europameisterschaft im Einzel. Im Finale bezwang er Wladimir Samsonow, gegen den er zuvor im Mannschaftswettbewerb noch deutlich unterlegen war. Platz drei ging an die Österreicher Robert Gardos und Werner Schlager.

Ergebnisse der Deutschen
 Timo Boll: Sieg gegen Olegs Kartuzovs (Lettland), Lubomír Jančařík (Tschechien), Marcos Freitas (Portugal), Bojan Tokič (Slowenien), Michael Maze (Dänemark), Werner Schlager (Österreich), Wladimir Samsonow (Weißrussland)
 Dimitrij Ovtcharov: Sieg gegen Sergei Petrov (Estland), Carlos Machado (Spanien), Aleksandar Karakašević (Serbien), Niederlage gegen João Monteiro (Portugal)
 Bastian Steger: Sieg gegen Lucian Filimon (Rumänien), Martin Monrad (Dänemark), Pär Gerell (Schweden), Niederlage gegen Wladimir Samsonow (Weißrussland)
 Patrick Baum: Sieg gegen Finn Tugwell (Dänemark), Cem Zeng (Türkei), Niederlage gegen Jean-Michel Saive (Belgien)
 Christian Süß: Niederlage gegen Dániel Zwickl (Ungarn)
 Zoltan Fejer-Konnerth: Sieg gegen Reinis Burgis (Lettland), Niederlage gegen He Zhiwen (Spanien)

Doppel 
Trotz eines 1:3 Rückstandes im Finale konnten die Deutschen Timo Boll und Christian Süß ihren Titel erfolgreich verteidigen. Sie gewannen mit 4:3 gegen das Duo Werner Schlager aus Österreich und Trinko Keen aus den Niederlanden.

Ergebnisse der Deutschen
 Timo Boll/Christian Süß: Sieg gegen Onjan Serafimov/Andreas Tziambos (Zypern), Constantin Cioti/Lucian Filimon (Rumänien), Petr Korbel/Josef Simoncik (Tschechien), Jens Lundqvist/Pär Gerell (Schweden), Marcos Freitas / Tiago Apolónia (Portugal), Werner Schlager/Trinko Keen (Österreich/Niederlande)
 Zoltan Fejer-Konnerth/Zoltan Lelkes (Slowakei): Sieg gegen Victor Sanchez/Enio Mendes (Spanien/Portugal), Niederlage gegen Ferenc Pazsy/János Jakab (Ungarn)
 Patrick Baum/Daniel Habesohn (Österreich): Niederlage gegen Werner Schlager/Trinko Keen (Österreich/Niederlande)
 Dimitrij Ovtcharov/Bastian Steger: Sieg gegen Dániel Zwickl/David Zombori (Ungarn), Ronald Redjep/Andrej Gaćina (Kroatien), Niederlage gegen Adrian Crișan/Andrei Filimon (Rumänien)

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführlicher Bericht in Zeitschrift tischtennis, 2008/11 Seite 10–34

Weblinks 
 
  (abgerufen am 8. Oktober 2012)

Tischtennisveranstaltung 2008
Tischtennis-Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Sankt Petersburg
Europameisterschaft 2008